11/4 kan syfta på:

 11 april
 4 november (amerikanskt datumformat)